Keil är ett tyskt efternamn och kan syfta på:

 Carl Friedrich Keil
 Heinrich Keil
 Robert Keil

Tyska efternamn